3 miejscowości w Polsce: 
 Waśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 
 Waśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock 
 Waśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki
2 miejscowości na Białorusi:
 Waśki – wieś w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Udział 
 Waśki – wieś w obw. brzeskim, w rej. prużańskim, w sielsowiecie Szereszów